Bintulu (bahagian), een deelgebied van de deelstaat Sarawak op Borneo in Maleisië
 Bintulu (district), een district in de Maleisische deelstaat Sarawak
 Bintulu (stad), een stad in de Maleisische deelstaat Sarawak